Marolambo (district), een district van Madagaskar
Marolambo (stad), de hoofdplaats van dit district